Робинсон, Сэмюэл () или Робинсон, Сэм ():
 Робинсон, Сэмюэл (род. 1998) — нигерийский актёр.
 Робинсон, Сэмюэл (1865—1958) — американский бизнесмен, основатель сети супермаркетов Acme Markets.
 Робинсон, Сэмюэл (1870—1958) — британско-канадский мореплаватель, капитан океанских лайнеров.
 Робинсон, Сэмюэл (1738—1813) — американский политик и военный деятель, спикер Палаты представителей Вермонта.
 Робинсон, Сэмюэл (1794—1884) — английский промышленник и знаток персидского языка.
 Робинсон, Сэмюэл (1882—1972) — адмирал ВМС США, участник Второй мировой войны.
 Робинсон, Сэм (род. 1948) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Робинсон, Сэм (род. 1976) — бермудский игрок в крикет.